ACT kan syfta på: 

 ACT – en av de mer framträdande av KBT:s tredje vågs terapimetodiker, se Acceptance and commitment therapy
 ACT – ett territorium i Australien, se Australian Capital Territory
 ACT (skivbolag) – ett tyskt skivbolag som grundades i Hamburg 1992
 ACT-alliansen – Action by Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan
 A.C.T – en svensk rockgrupp